A Csin-dinasztia jelentheti az alábbiakat:

Csin-dinasztia (i. e. 221 – i. e. 207) (kínaiul: 秦朝; pinjin: Qín Cháo) 
Csin-dinasztia (265–437) (kínaiul: 晋朝; pinjin: Jìn Cháo)
Csin-dinasztia (1115–1234) (kínaiul: 金朝; pinjin: Jīn Cháo)